Unter Waffenkontrolle versteht man
 eine Kontrolle im Sinne einer Waffen-Überwachung, zum Beispiel
 Rüstungskontrolle: internationale Verträge zur Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und konventionelle Waffen

 Waffenkontrolle (Recht): nationale Regeln, Gesetze und Restriktionen für den Umgang, Erwerb und Handel von Schusswaffen für zivile Waffenbesitzer
 eine Kontrolle im Sinne einer Waffen-Überprüfung bezüglich ihres Zustands
 eine Waffenkontrolle (Nachschau): Seit 2009 dürfen Waffenbehörden in Deutschland legale Waffenbesitzer in Deutschland anlasslos und unangemeldet aufsuchen, um zu prüfen, wie die Waffen aufbewahrt werden.
 eine Kontrolle im Sinne der eigenen Selbstbeherrschung zur erhöhten Sicherheit 

Siehe auch: